, 1968
 , 1765
 , 1785 
  «Парижская», 1778
 , 1977

 0031